Tolkien es un apellido británico, de origen alemán, con el que nos podemos estar refiriendo a las siguientes personas:
 Edith Tolkien (1889 — 1971), nacida Edith Mary Bratt, esposa del siguiente;
 J. R. R. Tolkien (1892 — 1973), escritor británico de literatura fantástica, autor de las novelas El hobbit y El Señor de los Anillos;
 Christopher Tolkien (1924 — 2020), hijo de los anteriores, también escritor de literatura fantástica y estudioso y editor de la obra de su padre;
 Baillie Tolkien, (1941 — ), nacida Baillie Klass, segunda esposa del anterior y secretaria de su padre. Editó Las cartas de Papá Noel y dirige la Tolkien Company;
 Simon Tolkien (1959 — ), hijo del anterior, novelista y abogado;
 Tim Tolkien (1962 — ), bisnieto de J. R. R., escultor británico especializado en grandes monumentos urbanos;
 Adam Tolkien (1969 — ), también hijo de Cristopher, ilustrador y traductor de la obra de su abuelo;
o también, nombradas a partir de estas personas (en particular de J. R. R. Tolkien), a las siguientes cosas:
 la propia extensa familia Tolkien, formada por los anteriores;
 las empresas e instituciones, de la familia o de otros, que gestionan el patrimonio y los derechos de autor de las obras de J. R. R.:
 Middle-earth Enterprises, anteriormente conocida como Tolkien Enterprises;
 Tolkien Estate; y
 Tolkien Trust; o a
 Tolkien, la película biográfica sobre J. R. R. Tolkien; o incluso
 varios objetos nombrados en honor de J. R. R. Tolkien:
 el asteroide del cinturón de asteroides (2675) Tolkien, número 2675 de la serie, descubierto por Martin Watt en 1982; y
 la goleta de velacho J. R. Tolkien, un elegante velero holandés de recreo y cruceros.